Plaats in Indonesië
 Sisobambowo (Aramo), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobambowo (Lahomi), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobambowo (Mandrehe), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra